Møllemarken kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Møllemarken (Godthåb Sogn) – en bebyggelse i Godthåb Sogn
 Møllemarken (Halling Sogn) – en bebyggelse i Halling Sogn
 Møllemarken (Nimtofte Sogn) – en bebyggelse i Nimtofte Sogn
 Møllemarken (Sneslev Sogn) – en bebyggelse i Sneslev Sogn
 Møllemarken (Valløby Sogn) – en bebyggelse i Valløby Sogn